Hamadani bezeichnet folgende Personen:

 Ayn al-Quzat Hamadani (1098–1131)
 Roswitha Hamadani (* 1944), österreichische Schriftstellerin
 Sayyid Ali Hamadani (1314–1384), islamischer Mystiker und Mitglied der Tariqa Kubrawiyya (Kubrawiyya-Derwisch-Orden)
 Yusuf Hamadani († 1140), Sufi in Zentralasien
 Zahra Sedighi-Hamadani (* 1992), kurdisch-iranische Aktivistin 

Siehe auch:
 Hamadhani